2 miejscowości w Polsce: 
 Gilowice – wieś w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Miedźna 
 Gilowice – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Gilowice